De Italiaanse voetbalclub Juventus FC speelt sinds 1929 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Juventus FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1929
|Mitropacup
|1/4
|
|SK Slavia Praag
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1931
|Mitropacup
|1/4
|
|AC Sparta Praag
|2-2 <small>BW 2-3||2-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1932
|Mitropacup
|1/4
|
|Ferencvárosi TC
|7-3||4-0 (T)|| 3-3 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|SK Slavia Praag
|0-4|| 0-4 ||
|-
|1933
|Mitropacup
|1/4
|
|Újpest FC
|10-4||4-2 (U)|| 6-2 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|FK Austria Wien
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1934
|Mitropacup
|1/8
|
|Teplitzer FK
|5-2||4-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Újpest FC
|4-2||3-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|SK Admira Wien
|3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1935
|Mitropacup
|1/8
|
|SK Viktoria Pilsen
|8-4||3-3 (U)|| 5-1 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Hungária FC MTK Boedapest
|4-2||3-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Sparta Praag
|3-3 <small>BW 1-5||0-2 (U)|| 3-1 (T)
|-
|1938
|Mitropacup
|1/8
|
|Hungária FC MTK Boedapest
|9-4||3-3 (U)|| 6-1 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|SK Kladno
|6-3||4-2 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Ferencvárosi TC
|3-4||3-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1958/59
|Europacup I
|Q
|
|Wiener Sport-Club
|3-10||3-1 (T)|| 0-7 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1960/61
|Europacup I
|Q
|
|CDNA Sofia
|3-4||2-0 (T)|| 1-4 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1961/62
|Europacup I
|Q
|
|Panathinaikos FC
|3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Partizan Belgrado
|7-1|| 2-1 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Real Madrid CF
|1-1 <small>BW Parijs:1-3|| 0-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|1962
|Mitropacup
|Groep
|
|NK Dinamo Zagreb
|5-3||4-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep
|
|Spartak Hradec Králové
|3-4||3-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|Groep (3e)
|
|Ferencvárosi TC
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1963/64
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|OFK Belgrado
|3-3 <small>BW 1-0 (T) ||2-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1/8
|
|Atlético Madrid
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Real Zaragoza
|2-3||2-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1964/65
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Royale Union Saint-Gilloise
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="6"|13.0
|-
|
|
|2R
|
|Stade Français
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Lokomotiv Plovdiv
|2-2 <small>BW (T)||1-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|bye
| 
|-
|
| 
|1/2
|
|Atlético Madrid
|4-4 <small>BW 3-1 (T)|| 1-3 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Ferencvárosi TC
|0-1||0-1 (T)||
|-
|1965/66
|Europacup II
|1R
|
|Liverpool FC
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1966/67
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Aris Saloniki
|7-0||2-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|2R
|
|Vitória FC (Setúbal)
|5-1||3-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Dundee United FC
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|NK Dinamo Zagreb
|2-5||2-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1967/68
|Europacup I
|1R
|
|Olympiakos Piraeus
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Rapid Boekarest
|1-0 || 1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Eintracht Braunschweig
|3-3 <small>BW 1-0 (Bern) ||2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|SL Benfica
|0-3||0-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1968/69
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Lausanne Sports
|4-0||2-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|Eintracht Frankfurt
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 nv (U)
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Lokomotiv Plovdiv
|5-2||3-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|Hertha BSC
|1-3||1-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|US Rumelange
|11-0||7-0 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="6"|23.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Barcelona
|4-2||2-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Pécsi Dósza
|3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Twente
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 nv (U)
|-
|
|
|1/2
|
|1. FC Köln
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Leeds United AFC
|3-3 <small>(u)||2-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1971/72
|UEFA Cup
|1R
|
|Marsa FC
|11-0||6-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="4"|13.0
|-
|
|
|2R
|
|Aberdeen FC
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Rapid Wien
|5-1||1-0 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Wolverhampton Wanderers FC
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1972/73
|Europacup I
|1R
|
|Olympique Marseille
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="5"|14.0
|-
|
|
|1/8
|
|1. FC Magdeburg
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Újpest Dósza
|2-2 <small>(u)||0-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Derby County FC
|3-1|| 3-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|AFC Ajax
|0-1||0-1||<small> < Belgrado
|-
|1973/74
|Europacup I
|1R
|
|Dynamo Dresden
|3-4||0-2 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1974/75
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Vorwärts Frankfurt
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|
|
|2R
|
|Hibernian FC
|8-2||4-2 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|AFC Ajax
|2-2 <small>(u)||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Hamburger SV
|2-0||2-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Twente
|1-4||1-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1975/76
|Europacup I
|1R
|
|CSKA Sofia
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|Borussia Mönchengladbach
|2-4||0-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1976/77
|UEFA Cup
|1R
|
|Manchester City FC
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="6"|19.0
|-
|
|
|2R
|
|Manchester United FC
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Sjachtjor Donetsk
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|1. FC Magdeburg
|4-1||3-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|AEK Athene
|5-1||4-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|Athletic Bilbao
|2-2 <small>(u)||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1977/78
|Europacup I
|1R
|
|Omonia Nicosia
|5-0||3-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="4"|14.0
|-
|
|
|1/8
|
|Glentoran FC
|6-0||1-0 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|AFC Ajax
|2-2 (3-0 ns)||1-1 (U)|| 1-1 nv (T) 
|-
|
|
|1/2
|
|Club Brugge
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 nv (U)
|-
|1978/79
|Europacup I
|1R
|
|Rangers FC
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1979/80
|Europacup II
|1R
|
|Raba ETO Győr
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Beroe Stara Zagora
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 nv (T)
|-
|
|
|1/4
|
|NK Rijeka
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Arsenal FC
|1-2||1-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1980/81
|UEFA Cup
|1R
|
|Panathinaikos FC
|6-4||4-0 (T)|| 2-4 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Widzew Łódź
|4-4 (1-4 ns)||1-3 (U)||3-1 nv (T)
|-
|1981/82
|Europacup I
|1R
|
|Celtic FC
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|RSC Anderlecht
|2-4||1-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1982/83
|Europacup I
|1R
|
|Hvidovre IF
|7-4||4-1 (U)|| 3-3 (T)
| rowspan="5"|16.0
|-
|
|
|1/8
|
|Standard Luik
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Aston Villa FC
|5-2||2-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Widzew Łódź
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|F
|
|Hamburger SV
|0-1||0-1 ||<small>< Athene
|-
|1983/84
|Europacup II
|1R
|
|Lechia Gdańsk
|10-2||7-0 (T(|| 3-2 (U)
| rowspan="5"|18.0
|-
|
|
|1/8
|
|Paris Saint-Germain
|2-2 <small>(u)||2-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Haka Valkeakoski
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Manchester United FC
|3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|FC Porto
|2-1||2-1 ||<small>< Basel
|-
|1984 ||UEFA Super Cup || F ||  ||Liverpool FC ||2-0|| 2-0 ||<small> < Turijn||0.0
|-
|1984/85
|Europacup I
|1R
|
|Ilves Tampere
|6-1|| 4-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="5"|17.0
|-
|
|
|1/8
|
|Grasshopper-Club Zürich
|6-2||2-0 (T)|| 4-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Sparta Praag
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Girondins de Bordeaux
|3-2||3-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|F
|
|Liverpool FC
|1-0||1-0 ||<small>< Brussel
|-
|1985/86
|Europacup I
|1R
|
|Jeunesse Esch
|9-1||5-0 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|Hellas Verona
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Barcelona
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1986/87
|Europacup I
|1R
|
|Valur Reykjavík
|11-0||7-0 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Real Madrid CF
|1-1 (1-3 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|Valletta FC
|7-0||4-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Panathinaikos FC
|3-3 <small>(u)||0-1 (U)|| 3-2 (T)
|-
|1988/89
|UEFA Cup
|1R
|
|Otelul Galati
|5-1||0-1 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="4"|11.0
|-
|
|
|2R
|
|Athletic Bilbao
|7-4||5-1 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Club Luik
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|SSC Napoli
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 nv (U)
|-
|1989/90
|UEFA Cup
|1R
|
|Górnik Zabrze
|5-2||1-0 (U)|| 4-2 (T)
| rowspan="6"|23.0
|-
|
|
|2R
|
|Paris Saint-Germain
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|FC Karl-Marx-Stadt
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Hamburger SV
|3-2||2-0 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|1. FC Köln
|3-2||3-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|ACF Fiorentina
|3-1||3-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1990/91
|Europacup II
|1R
|
|FC Sliven
|8-1||2-0 (U)|| 6-1 (T)
| rowspan="4"|16.0
|-
|
|
|1/8
|
|Austria Wien
|8-0||4-0 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Club Luik
|6-1||3-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Barcelona
|2-3||1-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|Anorthosis Famagusta
|10-1||6-1 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="6"|24.0
|-
|
|
|2R
|
|Panathinaikos FC
|1-0||1-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Sigma Olomouc
|7-1||2-1 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|SL Benfica
|4-2||1-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Paris Saint-Germain
|3-1||2-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|Borussia Dortmund
|6-1|| 3-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1993/94
|UEFA Cup
|1R
|
|Lokomotiv Moskou
|4-0||3-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|2R
|
|Kongsvinger IL
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|CD Tenerife
|4-2||3-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Cagliari Calcio
|1-3||0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1994/95
|UEFA Cup
|1R
|
|CSKA Sofia
|8-1||3-0 (U)|| 5-1 (T)
| rowspan="6"|22.0
|-
|
|
|2R
|
|Marítimo Funchal
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|FC Admira/Wacker
|5-2||3-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Eintracht Frankfurt
|4-1||1-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Borussia Dortmund
|4-3||2-2 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|F
|
|AC Parma
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1995/96
|Champions League
|Groep C
|
|Borussia Dortmund
|4-3||3-1 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="6"|18.0
|-
|
|
|Groep C
|
|Steaua Boekarest
|3-0||3-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep C (1e)
|
|Rangers FC
|8-1||4-1 (T)|| 4-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Real Madrid CF
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Nantes
|4-3||2-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|F
|
|AFC Ajax
|1-1 (4-2 ns)|| 1-1 nv ||<small> < Rome
|-
|1996 ||UEFA Super Cup || F ||  ||Paris Saint-Germain ||9-2 ||6-1 (U) || 3-1 (T) ||0.0
|-
|1996/97
|Champions League
|Groep C
|
|Manchester United FC
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="6"|22.0
|-
|
|
|Groep C
|
|Fenerbahçe SK
|3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep C (1e)
|
|Rapid Wien
|6-1||1-1 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Rosenborg BK
|3-1|| 1-1 (U) || 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|AFC Ajax
|6-2||2-1 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Borussia Dortmund
|1-3||1-3 ||<small> < München
|-
|1997/98
|Champions League
|Groep B
|
|Feyenoord
|5-3||5-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="6"|17.0
|-
|
|
|Groep B
|
|Manchester United FC
|3-3|| 2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|FC Košice
|4-2||1-0 (U)|| 3-2 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Dynamo Kiev
|5-2||1-1 (T)|| 4-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|AS Monaco
|6-4||4-1 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|F
|
|Real Madrid CF
|0-1 ||0-1 || <small> < Amsterdam
|-
|1998/99
|Champions League
|Groep B
|
|Galatasaray SK
|3-3||2-2 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="5"|14.0
|-
|
|
|Groep B
|
|Rosenborg BK
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep B (1e)
|
|Athletic Bilbao
|1-1||0-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Olympiakos Piraeus
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Manchester United FC
|3-4||1-1 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1999
|Intertoto Cup
|3R
|
|Ceahlaul Piatra Neamt
|1-1 <small>(u) ||1-1 (U)||0-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Rostselmash Rostov
|9-1||4-0 (U)||5-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Stade Rennais
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|1R
|
|Omonia Nicosia
|10-2||5-2 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="4"|11.0
|-
|
|
|2R
|
|Levski Sofia
|4-2||3-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|3R
|
|Olympiakos Piraeus
|4-3||3-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Celta de Vigo
|1-4||1-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2000/01
|Champions League
|Groep 1E
|
|Hamburger SV
|5-7||4-4 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|Groep 1E
|
|Panathinaikos FC
|3-4||2-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep 1E (4e)
|
|Deportivo La Coruña
|1-1||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2001/02
|Champions League
|Groep 1E
|
|Celtic FC
|6-6||3-2 (T)|| 3-4 (U)
| rowspan="6"|14.0
|-
|
|
|Groep 1E
|
|Rosenborg BK
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep 1E (1e)
|
|FC Porto
|3-1||0-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep 2D
|
|Bayer 04 Leverkusen
|5-3||4-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep 2D
|
|Arsenal FC
|2-3||1-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep 2D (4e)
|
|Deportivo La Coruña
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2002/03
|Champions League
|Groep 1E
|
|Feyenoord
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="9"|24.0
|-
|
|
|Groep 1E
|
|FC Dynamo Kiev
|7-1||5-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|Groep 1E (1e)
|
|Newcastle United FC
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep 2D
|
|Deportivo La Coruña
|5-4||2-2 (U)|| 3-2 (T)
|-
|
|
|Groep 2D
|
|FC Basel
|5-2||4-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep 2D (2e)
|
|Manchester United FC
|1-5||1-2 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Barcelona
|3-2||1-1 (T)|| 2-1 nv (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Real Madrid CF
|4-3||1-2 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|AC Milan
|0-0 (2-3 ns)|| 0-0 nv||<small> < Manchester
|-
|2003/04
|Champions League
|Groep D
|
|Galatasaray SK
|2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|Groep D
|
|Olympiakos Piraeus
|9-1||2-1 (U)|| 7-0 (T)
|-
|
|
|Groep D (1e)
|
|Real Sociedad
|4-2||4-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Deportivo La Coruña
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2004/05
|Champions League
|3Q
|
|Djurgårdens IF
|6-3||2-2 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="6"|20.5
|-
|
|
|Groep C
|
|FC Bayern München
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|Groep C
|
|AFC Ajax
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep C (1e)
|
|Maccabi Tel Aviv FC
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Real Madrid CF
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 nv (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Liverpool FC
|1-2||1-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2005/06
|Champions League
|Groep
|
|FC Bayern München
|3-3||1-2 (U) || 2-1 (T)
| rowspan="5"|18.0
|-
|
|
|Groep
|
|Club Brugge
|3-1||2-1 (U) || 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep
|
|Rapid Wien
|6-1||3-0 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Werder Bremen
|4-4||2-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Arsenal FC
|0-2||0-2 (U)||0-0 (T)
|-
|2008/09
|Champions League
|3Q
|
|FC Artmedia Petržalka
|5-1||4-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="5"|15.5
|-
|
|
|Groep H
|
|Real Madrid CF
|4-1||2-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|Groep H
|
|FK Zenit Sint-Petersburg
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep H (1e)
|
|FK BATE Borisov
|2-2||2-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Chelsea FC
|2-3||0-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2009/10
|Champions League
|Groep A
|
|Girondins de Bordeaux
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="5"|15.0
|-
|
|
|Groep A
|
|FC Bayern München
|1-4||0-0 (U)|| 1-4 (T)
|-
|
|
|Groep A (3e)
|
|Maccabi Haifa FC
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|2009/10
|Europa League
|2R
|
|AFC Ajax
|2-1||2-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Fulham FC
|4-5||3-1 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|3Q
|
|Shamrock Rovers
|3-0||2-0 (U)|| 1-0 (T)
|rowspan="5"|10.0
|-
|
|
|4Q
|
|Sturm Graz
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep A
|
|Manchester City FC
|2-2||1-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep A
|
|Red Bull Salzburg
|1-1||1-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|Groep A (3e)
|
|Lech Poznań
|4-4||3-3 (T)|| 1-1 (U)
|-
| 2012/13 || Champions League || Groep E ||  || Chelsea FC || 5-2||2-2 (U)|| 3-0 (T) || rowspan="5"|23.0
|-
|  || || Groep E ||  || FK Sjachtar Donetsk || 2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|  || || Groep E (1e) ||  || FC Nordsjælland || 5-1||1-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|  || || 1/8 ||  || Celtic FC || 5-0||3-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || FC Bayern München || 0-4||0-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2013/14 || Champions League || Groep B ||  || Real Madrid CF || 3-4||1-2 (U)|| 2-2 (T) ||rowspan="7"|23.0
|-
| || || Groep B ||  || Galatasaray SK || 2-3|| 2-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
| || || Groep B (3e) ||  || FC Kopenhagen || 4-2|| 1-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
| 2013/14 || Europa League || 2R ||  || Trabzonspor ||4-0|| 2-0 (T)|| 2-0 (U)
|-
| || || 1/8 ||  || AC Fiorentina || 2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || 1/4 ||  || Olympique Lyonnais || 3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
| || || 1/2 ||  || SL Benfica || 1-2||1-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
| 2014/15 || Champions League 
|  Groep A||  || Atlético Madrid || 0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T) || rowspan="7"|29.0
|-
|  || || Groep A||  || Olympiakos Piraeus || 3-3||0-1 (U)|| 3-2 (T)
|-
|  || || Groep A (2e)||  || Malmö FF || 4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || Borussia Dortmund || 5-1||2-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|  || || 1/4 ||  || AS Monaco FC || 1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|  || || 1/2 ||  || Real Madrid CF || 3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  || || F ||  || FC Barcelona || 1-3||1-3 ||<small> < Berlijn
|-
| 2015/16 || Champions League 
|  Groep D ||  || Manchester City FC || 3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T) || rowspan="4"|18.0
|-
|  || || Groep D ||  || Sevilla FC || 2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|  || || Groep D (2e)||  || Borussia Mönchengladbach || 1-1||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || FC Bayern München || 4-6||2-2 (T)|| 2-4 nv (U)
|-
| 2016/17 || Champions League 
|  Groep H ||  || Sevilla FC || 3-1||0-0 (T)|| 3-1 (U) || rowspan="7"|33.0
|-
|  || || Groep H ||  || GNK Dinamo Zagreb || 6-0||4-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|  || || Groep H (1e)||  || Olympique Lyonnais || 2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  || || 1/8 ||  || FC Porto || 3-0||2-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || FC Barcelona || 3-0||3-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|  || || 1/2 ||  || AS Monaco || 4-1||2-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|  || || F ||  || Real Madrid CF ||1-4 ||1-4 ||<small> < Cardiff
|-
| 2017/18 || Champions League 
|  Groep D||  || FC Barcelona || 0-3||0-3 (U)|| 0-0 (T) || rowspan="5"|23.0
|-
|  || || Groep D ||  || Olympiakos Piraeus ||4-0|| 2-0 (T)|| 2-0 (U)
|-
|  || || Groep D (2e)||  || Sporting Lissabon || 3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || Tottenham Hotspur FC || 4-3||2-2 (T)|| 2-1 (U)
|-
|  || || 1/4 ||  || Real Madrid CF || 3-4||0-3 (T)|| 3-1 (U)
|-
| 2018/19 || Champions League 
|  Groep H||  || Manchester United FC || 2-2||1-0 (U)|| 1-2 (T) || rowspan="5"|21.0
|-
|  || || Groep H ||  || Valencia CF || 3-0||2-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  || || Groep H (1e)||  || BSC Young Boys || 4-2||3-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || Atlético Madrid || 3-2||0-2 (U}|| 3-0 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || AFC Ajax || 2-3||1-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
| 2019/20 || Champions League 
|  Groep D ||  || Atlético Madrid ||3-2||2-2 (U)|| 1-0 (T) || rowspan="4"|22.0
|-
|  || || Groep D||  || Bayer Leverkusen || 5-0||3-0 (T)|| 2-0 (U)
|-
|  || || Groep D (1e)||  || Lokomotiv Moskou ||4-2|| 2-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || Olympique Lyonnais || 2-2 <small>(u)|| 0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2020/21 || Champions League || Groep G ||  || FC Barcelona || 3-2 ||0-2 (T) ||3-0 (U) ||rowspan="4"|21.0
|-
| || || Groep G || || FC Dynamo Kiev || 5-0 || 2-0 (U) || 3-0 (T)
|-
| || || Groep G (1e) || || Ferencvárosi TC || 6-2 ||4-1 (U) || 2-1 (T)
|-
| || || 1/8 ||  || FC Porto || 4-4 <small>u || 1-2 (U) || 3-2 nv (T)
|-
| 2021/22 || Champions League || Groep H ||  || FK Zenit Sint-Petersburg || 5-2 || 1-0 (U)|| 4-2 (T)||rowspan="4"|20.0
|-
|  ||  || Groep H ||  || Chelsea FC || 1-4  || 1-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|  ||  || Groep H (1e) ||  || Malmö FF || 4-0 || 3-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  ||  || 1/8 ||  || Villarreal CF || 1-4  || 1-1 (U) || 0-3 (T)
|-
| 2022/23 || Champions League || Groep H ||  || Maccabi Haifa || 3-3  || 3-1 (T) || 0-2 (U) ||rowspan="6"|15.0
|-
|  ||  || Groep H ||  || Paris Saint-Germain || 2-4 || 1-2 (U) || 1-2 (T)
|-
|  ||  || Groep H (3e) ||  || SL Benfica || 4-6 || 1-2 (T) || 3-4 (U)
|-
| 2022/23 || Europa League || 2R ||  || FC Nantes || 4-1 || 1-1 (T) || 3-0 (U)
|-
|  ||  || 1/8 ||  || SC Freiburg || 3-0 || 1-0 (T) || 2-0 (U) 
|-
|  ||  || 1/4 ||  || Sporting Lissabon || -  ||  (T) ||  (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 830.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Eeuwige ranglijst van deelnemers UEFA-clubcompetities

Juventus FC
Juventus